Marttila est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1940-2018), stratège et consultant politique américain
 (1879-1955), homme politique finlandais

Toponyme

Marttila, municipalité de la Finlande-Propre
Marttila, secteur du quartier Pitäjänmäki d'Helsinki

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Homonymie de toponyme